Lipa, Lípa sau Lipă se poate referi la:

Toponime 
în Bosnia și Herțegovina
Lipa (Bihać), sat din componența orșaului Bihać, cantonul Una-Sana
Lipa (Kreševo), sat din comuna Kreševo, cantonul Bosnia Centrală
Lipa (Livno), sat din comuna Livno, cantonul 10
Lipa (Tomislavgrad), sat din comuna Tomislavgrad, cantonul 10
în Croația 
Lipa, Generalski Stol, sat din comuna Generalski Stol, cantonul Karlovac
Lipa, Matulji, sat din comuna Matulji, cantonul Primorje-Gorski Kotar
în Cehia
 Districtul Česká Lípa, district din Boemia
în Kosovo
Lipa (Peć), sat din comuna Peć, districtul Peć
Lipa (Zvečan), sat din comuna Zvečan, districtul Mitrovica
în Macedonia de Nord
Lipa (Negotino), sat din comuna Negotino
în Muntenegru
Lipa, Cetinje, sat din comuna Cetinje
în Filipine
Lipa (Batangas), sat din provincia Batangas
în Polonia
în voievodatul Silezia Inferioară
 Lipa (powiatul Jawor), sat din powiatul Jawor
 Lipa (powiatul Ząbkowice Śląskie), sat din powiatul Ząbkowice Śląskie
în voievodatul Łódź 
 Lipa (Łódź), sat 
în voievodatul Carpaților de Jos
 Lipa (powiatul Przemyśl), sat din powiatul Przemyśl
 Lipa (powiatul Stalowa Wola), sat din powiatul Stalowa Wola
în voievodatul Sfintei Cruci
 Lipa (powiatul Jędrzejów), sat din powiatul Jędrzejów 
 Lipa (powiatul Końskie), sat din powiatul Końskie
în voievodatul Mazovia
 Lipa (Ciechanów), sat din powiatul Ciechanów
 Lipa (Gostynin), sat din powiatul Gostynin
 Lipa (Kozienice), sat din powiatul Kozienice
 Lipa (Płońsk), sat din powiatul Płońsk
 Lipa (Przasnysz), sat din [[powiatul Przasnysz
 Lipa (Pułtusk), sat din powiatul Pułtusk
în voievodatul Polonia Mare
 Lipa (Chodzież), sat din powiatul Chodzież
 Lipa (Oborniki), sat din powiatul Oborniki
în voievodatul Pomerania
 Lipa (Pomerania), sat din Pomerania 
în Slovenia
Lipa, Zreče, sat din comuna Zreče
în Ucraina
 Teiul Verde, Hotin (Zelena Lipa), sat în raionul Hotin, regiunea Cernăuți

Nume de familie 
 Dua Lipa (n. 1995), cântăreață britanico-albaneză
 Elisabeta Lipă (n. 1964), canotoare română

Altele 
 Lipa, subunitate a kunei, unitatea monetară a Croației

Toponime slave
Nume de familie slave